

Persone 
 Predrag Ranđelović (1976), calciatore serbo
 Predrag Ranđelović (1990), calciatore macedone